

Patronyme 

 François de Chennevières (1699-1779), ou François Chenevières, poète et librettiste français.
 Charles-Philippe de Chennevières-Pointel (1820-1899), dit Jean de Falaise, historien d’art et écrivain français.

Toponyme 
Le nom de lieu Chennevières procède du bas latin cannava ou canapus forme altérée du latin classique cannabis « chanvre », suivi du suffixe latin -aria, en français -ière. Il désigne des lieux humides où prospère la culture du chanvre. 

 Chennevières, ancienne commune française du département de la Meuse, en région Lorraine, qui a fusionné en 1973 avec deux autres communes du même département pour former l’actuelle commune de Chanteraine ;
 Chennevières-lès-Louvres, commune française du département du Val-d’Oise, en région Île-de-France, près de l’Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ;
 Chennevières-sur-Marne, commune française du département du Val-de-Marne, en région Île-de-France, et aussi :
 Chenevières, commune française du département de Meurthe-et-Moselle, en région Lorraine ;
 Chenevières, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône et la région Rhône-Alpes.
 Chenevières, un quartier de Conflans-Sainte-Honorine, dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.

Notes et références

Voir également 
 Canton de Chennevières-sur-Marne, dont la commune est le chef-lieu ;
 Tour hertzienne de Chennevières-sur-Marne (également nommée émetteur de Paris-Est), construite dans la commune ;
 Gare de La Varenne - Chennevières, desservant la commune par une ligne RER sur le réseau ferroviaire régional d’Île-de-France.